św. Adrian z Nikomedii (zm. III lub IV w.) – męczennik
 św. Adrian z Canterbury (ok. 710) – benedyktyn
 św. Adrian Jansen (1528 lub 1532-1572) – holenderski norbertanin, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Adrian